Schrumpfung steht für:

 Schrumpfung (Werkstoffkunde), Verkleinerung eines Objekts bei konstantem Volumen
 umgangssprachlich für Schwindung (Volumenverringerung)
 Schrumpfung (Boden) bei Austrocknung des Bodens
 Reduktion des Konsum- und Produktionswachstums, siehe Rezession sowie Wachstumskritik
 Schrumpfung der Bevölkerung, siehe Bevölkerungsrückgang
 Schrumpfung von Städten wegen Bevölkerungsrückgang, siehe Shrinking Cities

Siehe auch:
 Schrumpfen
 Kontraktion